Antoni Jan Goetz – polski polityk i przedsiębiorca, właściciel browaru Okocim
 Hermann Goetz – niemiecki kompozytor
 Hugo Goetz – amerykański pływak
 Jan Albin Goetz – polski polityk i przedsiębiorca
 Hugo Goetz – amerykański pływak
 Rainald Goetz – niemiecki pisarz